A530 ou A-530 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses :
 Autoroute québécoise 530 (A-530) desservant la ville de Salaberry-de-Valleyfield ;
 Canon PowerShot A530, un appareil photographique numérique de Canon.